Banner Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Banner Hill (Massachusetts)
 Banner Hill (Nevada)